Maximilian von Coudenhove ist der Name folgender Personen:

 Maximilian von Coudenhove (1805–1889), österreichischer Feldmarschalleutnant, siehe Maximilian Coudenhove
 Maximilian von Coudenhove (1865–1928), österreichischer Verwaltungsjurist, siehe Max von Coudenhove